Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1949-1950.

Roster

Collegamenti esterni 

1950
Partizan Belgrado